Patschatschi ist der Familienname von:

 Adnan Patschatschi (1923–2019), irakischer Politiker und Diplomat
 Hamdi al-Patschatschi (1886–1948), irakischer Landbesitzer und Politiker
 Muzahim el Patschatschi (1891–1982), irakischer Staatsmann und Diplomat